Cascos Blancos puede referirse a:
 Cascos Blancos, órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina encargado de diseñar y ejecutar la asistencia humanitaria internacional.
 Defensa Civil Siria, organización siria que utiliza también el nombre de White Helmets o Cascos Blancos.
 The White Helmets, documental británico sobre los Cascos Blancos sirios.